Клау:

 Клау, Крис ван дер — нидерландский политический деятель, министр иностранных дел 
 Клау — тауншип в округе Китсон, Миннесота, США.